Municipio de Shelby puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shelby (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Shelby (condado de Jefferson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Shelby (condado de Ripley, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Ripley.
 Municipio de Shelby (condado de Shelby, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Shelby (condado de Tippecanoe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tippecanoe.
 Municipio de Shelby (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Shelby (condado de Macomb, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Macomb.
 Municipio de Shelby (condado de Oceana, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oceana.
 Municipio de Shelby (condado de Blue Earth, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth.